Miss Marple – personaggio immaginario creato da Agatha Christie
Miss Marple (Agatha Christie's Marple) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1984 al 1992
Miss Marple (Agatha Christie's Marple) – serie televisiva britannica trasmessa dal 2004 al 2013